Dunster est un toponyme pouvant se référer à :

 Dunster dans le Somerset, en Angleterre, au Royaume-Uni ;
 Dunster en Colombie-Britannique, au Canada.